Versigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Versigny (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia